Профессиональная Лига Туниса 2011/12 — 57-й розыгрыш высшего дивизиона (Лига 1) Туниса. В отличие от предыдущего сезона вместо 14 команд будут принимать участие 16 клубов, также два клуба занявшие последние места сохранили прописку в Лиге 1.

Участники Лиги на сезон 2011/12

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
  Чемпионат на soccerway.com

Тунис
2011/2012
Спорт в Тунисе в 2012 году
2011 год в Тунисе